Lac du Castor Noir peut se référer à:

Hydronymes

Lac du Castor Noir, lac dans Lanaudière, au Québec. .
Lac du Castor Noir, lac en Mauricie, au Québec. .
Lac du Castor Noir, lac en Mauricie, au Québec. .
Lac du Castor Noir (Mont-Valin), lac au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec. .